Zločinački umovi () je američka kriminalistička televizijska serija koja prati rad JAP-a, tj FBI-eve Jedinice za analizu ponašanja (), čije je središte u Kvantiku (Virdžinija). Serija se razlikuje od drugih serija slične vrste po tome što se više fokusira na kriminalca nego na sam zločin. Seriju režira „The Mark Gordon Company“ u asocijaciji sa „CBS Television Studios“ i „ABC Studios“. Originalni naziv bio je „Quantico“ i pilot-epizoda snimljena je u Vankuveru.

Opis 
Trinaesta sezona serije Zločinački umovi je premijerno emitovana na kanalu CBS 27. septembra 2017 do 18. aprila 2018. godine. Danijel Heni, koji se epizodno pojavljivao u 10. i 12. sezoni, je unapređen u glavnu postavu.

Uloge

Glavne 
 Džo Mantenja kao Dejvid Rosi
 Metju Grej Gubler kao Spenser Rid
 Andrea Džoj Kuk kao Dženifer Džaro
 Kersten Vangsnes kao Penelopi Garsija
 Ejša Tajler kao dr Tara Luis
 Danijel Heni kao Metju Simons
 Adam Rodrigez kao Luk Alvez
 Padžet Bruster kao Emili Prentis

Epizodne 
 Šemar Mur kao Derek Morgan (Epizoda 5)

Epizode

Spoljašnje veze 

Злочиначки умови
Сезоне телевизијских серија 2017.
Сезоне телевизијских серија 2018.